Distretto di Santa María – distretto di Panama
Distretto di Santa María – distretto del Perù